

USA
Hayward (Kalifornia)
California State University, East Bay
Hayward-törésvonal
Hayward (Mariposa megye, Kalifornia)
Hayward (Minnesota)
Hayward (Missouri)
Hayward (Wisconsin)
Hayward (város, Wisconsin)